Rewanż − w sporcie, powtórne spotkanie w zawodach sportowych i grach towarzyskich.

 Film
 Rewanż − austriacki melodramat kryminalny z 2008 roku, w reżyserii Götza Spielmanna
 Rewanż − amerykański film obyczajowy z 2004 roku, w reżyserii Chrisa Stokesa
 Rewanż − amerykański film sensacyjny z 1997 roku, w reżyserii Kena Camerona
 Rewanż − amerykański film dramatyczny z 1994 roku, w reżyserii Richarda W. Munchkina